Platania eller Platánia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Plataniá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Platánia (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Plataniá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Platánia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías,

Italien 

 Platania, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar